Wiatrek ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Wiatrek (* 1938), deutscher Fernsehansager
 Heinrich Wiatrek (1896–1945), deutscher Politiker (KPD)